Atães peut désigner :

Toponymes

Atães, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga ;
Atães, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga.

Homonymie de toponyme